Rechte steht für:

 Plural von Recht als juristischer Begriff
 kurz für Urheberrechte
 kurz für Zugriffsrechte in der EDV
 politische Rechte (Politik), Parteien und Strömungen im rechten Teil des politischen Spektrums

Siehe auch:
 Die Rechte (rechtsextreme Partei)